P66 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 66, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament